Warte steht für:

 Warte, Beobachtungsposten
 Wartturm, von Wall und Graben umgebener Beobachtungsturm

Warte ist Name oder Namensbestandteil folgender Türme:

in Deutschland:
 Altenstädter Warte oder Naumburger Warte, Wartturm bei Altenstädt (Naumburg), Landkreis Kassel, Hessen
 Berger Warte, Wartturm in Frankfurt, kreisfreie Stadt in Hessen
 Bierstadter Warte, Wartturm in Wiesbaden, kreisfreie Stadt in Hessen
 Bockenheimer Warte (Wartturm), Wartturm in Frankfurt, kreisfreie Stadt in Hessen
 Brühlsbacher Warte, Wart- und Aussichtsturm in Wetzlar, kreisfreie Stadt in Hessen
 Eichstädter Warte, Wartturm in Langeneichstädt, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Erbenheimer Warte, Teil der Kasteler Landwehr in Wiesbaden, kreisfreie Stadt in Hessen
 Friedberger Warte, Wartturm in Frankfurt, kreisfreie Stadt in Hessen
 Friedrich-August-Warte, abgegangener Aussichtsturm im Riesebusch bei Bad Schwartau, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Garbenheimer Warte (heute Bismarckturm (Wetzlar)), Wart- und Aussichtsturm in Wetzlar, kreisfreie Stadt in Hessen
 Heuchelberger Warte, Wart- und Aussichtsturm bei Leingarten, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Peseckendorfer Warte, Turmruine in Oschersleben, Sachsen-Anhalt
 Rieswarte, Ruine eines Wartturms bei Nikolausberg (Göttingen), kreisfreie Stadt in Niedersachsen
 Rosdorfer Warte, abgegangener Wartturm bei Rosdorf, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Sachsenhäuser Warte, Wartturm in Frankfurt, kreisfreie Stadt in Hessen
 Schwanner Warte, Aussichtsturm bei Schwann (Straubenhardt), Enzkreis, Baden-Württemberg
 Spießturm („Spieskappeler Warte“), Wartturm bei Spieskappel (Frielendorf), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Thüringer Warte, Aussichtsturm bei Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern
 Wilhelm-Raabe-Warte, Aussichtsturm bei Blankenburg (Harz), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Wittelsberger Warte, Wartturm in Wittelsberg (Ebsdorfergrund), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Wormser Warte, Teil der  Speyerer Landwehr in Speyer, kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz

in Tschechien:
 Kaiser-Franz-Joseph-Warte, Aussichtsturm auf der Bischofskoppe bei Zlaté Hory, Okres Jeseník, Olomoucký kraj
 Friedrich-Schiller-Warte, in Kryry, Tschechien

in Österreich:
Warte ist in Österreich eine übliche Bezeichnung für Aussichtstürme und Aussichtswarten (Pavillons) sowie deren häufiger Name oder Namensbestandteil:
 Aubergwarte, bei Großgöttfritz, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Donauwarte, in Krems an der Donau, Statutarstadt in Niederösterreich
 Kaiser-Franz-Joseph-Warte, bei Hof am Leithaberge, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Klesheim-Warte, bei Pfaffstätten, Bezirk Baden (Niederösterreich)
 Leopold-Figl-Warte, bei Tulbing, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Sina-Warte, bei Alland, Bezirk Baden (Niederösterreich)

Warte ist Name oder Namensbestandteil folgender Publikationen:
 Christliche Warte, Publikation der Freien Bibelgemeinde Kirchlengern
 Die Warte, Paderborner Regionalzeitschrift
 Die Friedens-Warte, internationale Fachzeitschrift
 Die Jugendschriften-Warte, der Prüfungsausschüsse für Kinder- und Jugendliteratur
 NS-Frauen-Warte, Zeitschrift, (1932–1945)
 Sozialistische Warte (SW), Exilzeitschrift, (1934–1940)

Siehe auch:
 Hohe Warte
 Na, warte!
 Wart
 Warten
 Warthe (Begriffsklärung)